Орджоникидзе е грузинско фамилно име. Най-често е свързвано с видния съветски партиен и държавен деец Серго Орджоникидзе и наречени на него обекти в СССР, редица от които все още са запазили наименованието си.

Хора 
 Вил Николаевич Орджоникидзе (1924 – 1962) – съветски детски писател
 Григорий Константинович Орджоникидзе (Серго Орджоникидзе) (1886 – 1937) – съветски партиен и държавен деец (член на Политбюро на ВКП (б.), председател на Съвета на народното стопанство)
 Йосиф Николаевич Орджоникидзе (р. 1948) – съветски партиен деец, ръководител на правителството на Москва през 1990-те години.
 Сергей Александрович Орджоникидзе (р. 1946) – съветски, руски юрист и дипломат

Селища

Азербайджан 
 Орджоникидзе – предишно име на сгт. Мил, Бейлагански район

Грузия 
 Орджоникидзе – предишно име на сгт. Харагаули, област Имеретия

Казахстан 
 Орджоникидзе – 3 села
 Орджоникидзе – предишно име на 2 села

Русия 
 Орджоникидзе – предишно име на гр. Владикавказ (1931 – 1944 и 1954 – 1990)
 Орджоникидзе – сгт. в Република Крим
 Орджоникидзе – 3 села и посьолок

Украйна 
 Орджоникидзе – предишно име на гр. Покров в Днепропетровска област
 Орджоникидзе – предишно име на гр. Енакиево, Донецка област (1937 – 1943)
 Орджоникидзе – сгт. в Автономна република Крим
 Орджоникидзе – предишно име на 5 села и посьолок

Кораби 
 „Орджоникидзе“ – недостроен крайцер по проект „68-К“
 „Орджоникидзе“ – крайцер по проект „68-бис“ на СССР (1947 – 1952) и Индонезия (1963 – 1972)

Фамилни имена
Грузински фамилни имена